Milan Gajić (Servisch: Милан Гајић; Kruševac, 17 november 1986) is een Servisch voetballer die doorgaans speelt als middenvelder. In juli 2017 verruilde hij Young Boys voor FC Vaduz.

Clubcarrière 
Gajić tekende in 2003 zijn eerste profcontract bij Napredak Kruševac. Dat verkocht hem in 2008 aan FC Luzern. Bij die club speelde hij één seizoen, voordat FC Zürich hem overnam. Na vier jaar daar, met uitzondering van een huurperiode bij Grasshoppers, verkaste Gajić naar Young Boys, waar hij een driejarige verbintenis ondertekende. In 2017 vertrok de Serviër naar FC Vaduz, waar hij zijn handtekening zette onder een contract voor de duur van twee seizoenen. De Serviër verlengde deze verbintenis in april 2019 met één seizoen, tot medio 2020.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 13 mei 2022.

Erelijst

Zie ook 
 Lijst van spelers van FC Luzern

Referenties 

Servisch voetballer